Байтала Володимир — пластун, ОУН, УВО
 Байтала Василь Дем'янович — український радянський діяч

Див. також 
 Байтал
 Байтали
Прізвища